Bhatt ist der Familienname folgender Personen:

 Alia Bhatt (* 1993), indische Schauspielerin und Sängerin
 Ajay Bhatt (* 1957), US-amerikanisch-indischer Informatiker
 Balwant Bhatt (1909–1965), indischer Filmregisseur
 Bhargav Bhatt (* 1983), US-amerikanischer Mathematiker
 Chandi Prasad Bhatt (* 1934), indische Sozialaktivistin
 Ela Bhatt (1933–2022), indische Frauenrechtlerin
 Hrishitaa Bhatt (* 1981), indische Schauspielerin
 Mahesh Bhatt (* 1949), indischer Filmregisseur
 Markand Bhatt (1929–2016), indischer Schauspieler und Regisseur
 Nanabhai Bhatt (1915–1999), indischer Filmregisseur
 Pooja Bhatt (* 1972), indische Filmschauspielerin
 Robin Bhatt, indischer Drehbuchautor und Schauspieler
 Shashi Bhatt (* ~1930), indische Badmintonspielerin
 Sujata Bhatt (* 1956), indische Dichterin und Übersetzerin
 Vijay Bhatt (1907–1993), indischer Filmregisseur
 Vikram Bhatt (* 1969), indischer Filmregisseur
 Vishwa Mohan Bhatt (* 1952), indischer Musiker